«Ру́сская мысль» (Russkaya Myssl, in English — «Russian Mind»; in French — La Pensée Russe) — общеевропейское общественно-политическое и культурологическое русскоязычное ежемесячное издание. Современное издание наследует традиции журнала, заложенные его основателем Вуколом Михайловичем Лавровым в 1880 году.

На момент первых публикаций «Русская мысль» придерживалась левых по меркам своего времени взглядов умеренного конституционализма — идеи, из которой вырастет позже партия кадетов.

В 1918 году журнал был закрыт большевиками как буржуазный орган печати. В 1921—1923 годах он издавался в Софии, Праге, Берлине. Последний номер «Русской мысли» в формате журнала вышел в Париже 1927 году.

В 1947 году, возродившись после двадцатилетнего перерыва, «Русская мысль» стала издаваться в Париже в формате еженедельной газеты вплоть до 2006 года, когда издательство обосновалось в Лондоне.

В 2011 году «Русской мысли» был возвращен исторический формат журнала 1880 года. С 2016 года в журнале также публикуются материалы на английском языке.

С 2021 года журнал вновь выпускается в Париже. Такое решение было принято редакционным советом «Русской мысли» в связи с выходом Великобритании из Европейского союза.

«Русская мысль» — партнёр Россотрудничества при Министерстве иностранных дел России в области продвижения русского языка, партнёр Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Журнал распространяется в розницу и по подписке в странах Европейского союза, а также по подписке в России, США, Израиле, Японии и Австралии.

История 

Основатель журнала «Русская мысль» Вукол Михайлович Лавров родился 23 сентября 1852 года в купеческой семье в городе Ельце. Известно, что он закончил всего три класса приходского училища, что, впрочем, не помешало ему много читать и стать всесторонне развитым человеком. После знакомства с московскими литераторами Вукол Лавров решает основать собственный журнал.

Получив в 1879 году разрешение на издание «Русской мысли», он закрывает оставшееся от отца торговое дело в Ельце и вкладывает все средства в журнал, первый номер которого выходит в 1880 году.

«Русская мысль» придерживалась умеренного конституционализма, что подготовило идейно и организационно создание партии кадетов.

Журнал получил два предостережения: первое — за «Петербургские письма» в декабрьском выпуске 1883 года, второе — за статью В. А. Гольцева «Социология на экономической основе» в ноябрьском номере 1893 года. В 1911 году журнал также подвергся критике со стороны Церкви после публикации ряда материалов, посвященных памяти Льва Николаевича Толстого. Из-за этого «Русская мысль» даже была исключена из благочиннической библиотеки пастырским собранием вяземского городского духовенства.

«Русскую мысль» часто называли органом партии кадетов, однако сам Струве это отрицал: «Время „партийных“ или даже „направленских“ журналов, думается мне, прошло. […] В философии или религии, как они могут твориться современным человечеством, не может и не должно быть места „партийности“».

После революции 1905 года журнал стал более правым, сохраняя при этом конституционно-демократическую направленность. Он горячо поддержал Февральскую революцию, однако Октябрьскую революцию воспринял как катастрофу для страны и был настроен к узурпаторам-большевикам враждебно, в связи с чем последние закрыли его в 1918 году. С 1921 года журнал продолжает с перерывали издаваться за границей, последний номер в формате журнала выходит в 1927 году в Париже.

Затем последовал двадцатилетний перерыв. Возродилась «Русская мысль» в 1947 году, но уже в формате газеты. Первым редактором новой «Русской мысли» стал дореволюционный русский журналист Владимир Лазаревский. Спустя некоторое время газета обрела нового официального спонсора, в лице Государственного департамента США.

Газета позиционировала себя как христианское издание и противостояла марксистским публикациям, поступающим или финансируемым из СССР. Лазаревский оставался главным редактором до 1953 года. Его заменил Сергей Водов, возглавлявший редакцию до 1968 года. Этот достаточно длинный период замечателен тем, что в «Русской мысли» печатались такие великие авторы, как Борис Зайцев, Иван Бунин, Иван Шмелев, Нина Берберова, Гайто Газданов и многие другие.

С 1968 по 1978 год газетой руководила Зинаида Шаховская. На этот период пришлось появление правозащитного движения в СССР. «Русская мысль» отстаивала ценности демократии, публиковала произведения диссидентов.

В 1978 году главным редактором «Русской мысли» стала Ирина Иловайская-Альберти. Как отмечал Сергей Григорьянц, с приходом нового главного редактора «в центре внимания газеты оказались уже не новости и проблемы русской эмиграции, а все, что происходило в уже чуть-чуть приоткрывшемся Советском Союзе, а главное — его диссидентское, демократическое движение». В этот период в «Русской мысли» печатались представители «третьей волны» эмиграции, правозащитники, западные слависты, советологи, диссиденты: Для «Русской мысли» писали такие авторы и русские мыслители, как Александр Солженицын, Иосиф Бродский, Андрей Сахаров, Михаил Коряков, Владимир Максимов, Наталья Горбаневская, Михаил Геллер, Сергей Довлатов, Александр Некрич, Виктор Суворов, Ален Безансон.

После распада СССР и падения железного занавеса издание переориентировалось на сплочение русскоязычных общин за рубежом и восстановление связи соотечественников с Родиной. Таким образом, видоизменяясь, «Русская мысль» безбедно просуществовала до 1991 года, когда финансирование из США резко прекратилось. Ее главный редактор Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти, стала искать новые источники финансирования, которые были найдены в лице Римско-католической церкви и Фонда Сороса.

К началу 2000-х годов «Русская мысль» вновь была на грани закрытия. Этот период главный редактор газеты Ирина Владимировна Кривова описывает следующим образом: «К 2001 году мы оказались полными банкротами, и газету действительно хотели закрыть. Деньги, которые нам выплатили как увольнительные пособия, мы, несколько журналистов газеты, сложили „в кучку“ и выкупили газету у нашего французского издателя по цене уставного капитала. Нельзя было допустить, чтобы „Русская мысль“ исчезла бесследно. В течение двух лет мы, оставшиеся пять-шесть человек, работали бесплатно. Писали и редактировали на дому. Распрощались с нашим историческим помещением, где прожили почти 30 лет, сохранили только книжные шкафы, которые были еще при Зинаиде Шаховской. Жили, можно сказать, на чердаке, но ни одного номера газеты не пропустили. Спасибо авторам, которые поддерживали нас совершенно бескорыстно. За два года я буквально сбилась с ног в поисках средств. Обошла все парижские издания, многие издательства, объясняя, что „Русская мысль“ стала уже историческим достоянием Франции, — взаимопонимания так и не нашла. В конце концов, люди, которые проявили интерес к нашему изданию, оказались русскими бизнесменами».

С 2005 года главой редакционного совета и постоянным автором «Русской мысли» является Виктор Лупан.

В 2006 году, в рамках программы «Возвращение на Родину», парижские архивы газеты были торжественно переданы в дар Российской государственной библиотеке. В конце того же года был опубликован сборник лучших статей газеты «Русская мысль» под названием «От Сталина до Путина: 60 лет Российской истории на страницах „Русской мысли“ (1947—2007)». Презентация книги состоялась в рамках Российского экономического форума 2007 года.

С 2006 года «Русская мысль» издавалась в Лондоне. В 2011 году изданию был возвращен исторический формат журнала 1880 года. С 2016 года в журнале публикуются также материалы на английском языке. В 2021 году «Русская мысль» вновь стала выпускаться в Париже.

Редакторы 

Издателем-редактором журнала до 1906 года был В. М. Лавров, много переводивший с польского языка и способствовавший этим укреплению в русской публике популярности представителей новой польской беллетристики.

Редактором «Русской мысли» с 1880 по 1885 был Сергей Андреевич Юрьев, задававший журналу славянофильское направление, но исключительно того оттенка, отличительная черта которого — мистическое поклонение свободе слова и совести, общинному и артельному началам, высоким нравственным качествам славянских народов.

После смерти С. А. Юрьева фактическим редактором становится Виктор Александрович Гольцев, который с момента основания «Русской мысли» вел рубрику «Политическое обозрение». Управление журналом достается Гольцеву в трудное время цензуры, что однако не мешает ему отстаивать идеи либерализма и демократии: при нем журнал меняет направление со славянофильского на прогрессивное и привлекает лучших сотрудников закрывшихся «Отечественных записок». Кроме того, «Русская мысль» получает подписчиков «Отечественных записок», что способствует материальному успеху журнала и позволяет «Русской мысли» понизить до 12 рублей обычную для толстых журналов того времени подписную цену в 16 рублей. В официальном статусе редактора Гольцев пребывает всего год: в 1906 году, после 10 лет фактического управления журналом, он умирает.

Следующим редактором становится московский историк Александр Александрович Кизеветтер, работавший в «Русской мысли» с 1903 года и опубликовавший ряд статей по русской истории. Кизеветтер в свою очередь предлагает соредакторство Петру Бернгардовичу Струве, который после трех лет совместной работы становится единоличным редактором-издателем журнала. Очень высоко редакторскую деятельность Струве оценивал его близкий друг С. Л. Франк: "К числу исконных, прирожденных его дарований принадлежал подлинный дар редакторства. Его мировоззрение можно назвать не западничеством и не славянофильством, а «„русским европеизмом“».

Струве не питал иллюзий относительно будущего «Русской мысли» в Советской России, но и сдаваться не собирался. Объявляя подписку на 1918 год, он писал: «В дни величайшего унижения России мы будем отстаивать идеалы, создавшие ее мощь и величие, и вести борьбу с идолами, ввергающими ее в бедствия и неслыханный позор». После подобной публикации, журнал естественно был закрыт, однако Струве продолжал издавать его за границей: в 1921 году в Софии, с 1922 по 1924 год в Берлине и Праге и до 1927 года в Париже, после чего журнал не издавался долгих 20 лет.

Вновь «Русская мысль» стала выпускаться в 1947 году, но уже в формате еженедельной газеты. Возрождению исторического издания способствовал русский журналист и переводчик Владимир Лазаревский, который вложил в первый номер газеты почти весь свой капитал и до 1953 занимал пост главного редактора «Русской мысли».

В 1953 году Лазаревского сменил Сергей Водов, оставаясь руководителем издания вплоть до 1968 года.

С 1968 по 1978 год еженедельник редактировала Зинаида Алексеевна Шаховская (1906—2001).

В 1979 году главным редактором «Русской мысли» стала Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти (1924—2000), которая занимала этот пост до конца своей жизни. С приходом Ирины Алексеевны, которая в 1976—1979 годы была ближайшим сотрудником и секретарем Александра Солженицына, «Русская мысль» перестала быть эмигрантской газетой и стала одним из главных рупоров правозащитного и диссидентского движения в СССР, что продолжалось вплоть до 1991 года.

В 2000 году на пост главного редактора газеты вступила Ирина Владимировна Кривова, благодаря усилиям которой издание было спасено от банкротства и получило надежду на успешное будущее.

С 2005 года главой редакционного совета и постоянным автором «Русской мысли» является Виктор Лупан. В редакционный совет вошли профессор и исследователь русской эмиграции Ренэ Герра, бывший посол России в Италии Анатолий Адамишин, председатель Общества памяти Императорской гвардии, а также Ассоциации «Франко-Российский Альянс» князь Александр Трубецкой, глава Русской консерватории в Париже граф Петр Шереметев и другие.

С 2013 по 2020 год должность ответственного редактора занимала Елизавета Юрьева.

В настоящее время ответственным редактором «Русской мысли» является Карина Энфенджян.

Структура и направление 

Позиция «Русской мысли» не поддается классификации в рамках партийной идеологии: вопреки распространенному тогда мнению, журнал был не кадетским, а веховским. «Вехи» же не ограничивали себя политическими рамками: опираясь на идеи национального либерализма, а позже — либерального консерватизма, они представляли мировоззрение, охватывающее широкий спектр общественных, религиозных и культурных вопросов. Основную проблематику «Вех» как культурного мировоззрения П. Б. Струве уже в эмиграции формулировал как «перевоспитание интеллигенции и через нее — всего национального духа вообще».

Особенностью журнала был «Библиографический отдел», который выходил в виде отдельного приложения к журналу и заключал в себе систематический отчет обо всех главных новинках русской книжной и журнальной литературы (изредка и о новых произведениях европейской научной литературы).

Кроме внутреннего и иностранного, «Русская мысль» давала еще «Научное обозрение», в котором помещались обзоры по разным отделам науки, написанные известными специалистами, а под заглавием «Современное искусство» — отчеты о театральных и художественных новинках (большей частью московских).

Внутреннее обозрение вели В. А. Гольцев, С. А. Приклонский, А. А. Головачев, Л. А. Полонский и др. К этому же отделу можно отнести «Очерки русской жизни», которые с огромным успехом помещал в «Русской мысли» в последние годы жизни Н. В. Шелгунов. Сюда же примыкают «Очерки провинциальной жизни» И. Иванюкова.

Иностранное обозрение более 10 лет вел В. А. Гольцев.

За десять лет издания журнала (1880—1889) был составлен алфавитный указатель статей, помещенный в декабрьском выпуске за 1889 год.

Сегодня «Русская мысль» — общеевропейское общественно-политическое и культурологическое русскоязычное ежемесячное издание. «Русская мысль» — партнер «Росзарубежцентра» при Министерстве иностранных дел России в области продвижения русского языка, инициатор и главный информационный партнер ряда русскоязычных мероприятий, русскоязычных сайтов.

Авторы 
Не изменяя однажды принятому направлению, «Русская мысль» в первые 26 лет своего существования характеризовалась эклектизмом; на страницах ее появлялись произведения писателей, в других органах того же направления крайне редко или совсем не участвовавших.

Так, в «Русской мысли» публиковались произведения Н. С. Лескова, К. К. Случевского, А. Н. Апухтина, графа А. А. Голенищева-Кутузова, Г. П. Данилевского. «Русская мысль» с одинаковой готовностью предоставляла свои страницы как защитникам «марксизма» и «экономического материализма», так и «народникам», а также писателям, старающимся примирить эти оба направления.

Из беллетристов и поэтов в «Русской мысли» помещали свои произведения М. Н. Альбов, Н. М. Астырев, К. С. Баранцевич, П. Д. Боборыкин, Н. П. Вагнер, В. М. Гаршин, Максим Горький, Д. В. Григорович, А. М. Жемчужников, Н. Н. Златовратский, С. Каронин (Н. Е. Петропавловский), В. Г. Короленко (дебютировал здесь перед большой публикой «Сном Макара»), А. А. Луговой (А. А. Тихонов), Д. Н. Мамин-Сибиряк, Г. А. Мачтет, Д. С. Мережковский, Н. М. Минский, А. К. Михайлов-Шеллер, С. Я. Надсон, В. И. Немирович-Данченко, Вл. И. Немирович-Данченко, Ф. Д. Нефедов, В. В. Огарков, Я. П. Полонский, И. Н. Потапенко, И. А. Салов, Н. Северин (Н. И. Мердер), К. М. Станюкович, Г. И. Успенский, С. Г. Фруг, А. П. Чехов, А. И. Эртель и многие другие. Многолетним сотрудником «Русской мысли» был И. А. Бунин.

Из критиков и историков литературы в «Русской мысли» писали М. С. Громека (известные статьи о Толстом, ознакомившие публику с недоступной для печати «Исповедью» Толстого), И. И. Иванов, А. И. Кирпичников, Орест Миллер, Н. К. Михайловский, Н. Николаев (обзор журналистики в «Библиографическом отделе»), В. П. Острогорский, М. А. Протопопов, А. М. Скабичевский, В. Д. Спасович, Н. И. Стороженко, Е. А. Щепотьева (обзор журналистики в «Библиографическом отделе») и другие. В вопросах искусства «Русская мысль» старалась примирить требования идейности и художественности (в статьях В. А. Гольцева), но вместе с тем деятельными сотрудниками критического отдела были представители критики тенденциозной — М. А. Протопопов, А. М. Скабичевский и др.

Научные и публицистические статьи в «Русской мысли» помещали антрополог, географ, этнограф и археолог Д. Н. Анучин, М. А. Антонович, П. А. Берлин, В. В. (В. П. Воронцов), критик и историк литературы С. А. Венгеров, историк П. Г. Виноградов, историк Р. Ю. Виппер, климатолог и географ А. И. Воейков, М. Я. Герценштейн, историк В. И. Герье, А. А. Головачев, В. П. Григорьев, историк Г. А. Джаншиев, историк права и государствовед И. И. Дитятин, Б. Д. Бруцкус, А. Я. Ефименко, историк и экономист И. И. Иванюков, экономист, статистик и социолог А. А. Исаев, экономист Л. С. Зак, земский статистик и экономист Н. А. Каблуков, юрист граф Л. А. Камаровский, историк Е. П. Карнович, историк Н. И. Кареев, экономист С. Я. Капустин, историк всеобщей и русской литератур А. И. Кирпичников, историк В. О. Ключевский, историк, юрист, социолог М. М. Ковалевский, Н. П. Колюпанов, историк М. С. Корелин, педагог барон Н. А. Корф, историк Н. И. Костомаров, философ и социолог В. В. Лесевич, зоолог М. А. Мензбир, историк П. Н. Милюков (обширный очерк русской историографии), В. Ф. Миллер (ряд статей о народном эпосе), филологи А. А. Майков, Ф. Г. Мищенко и В. И. Модестов, юрист С. А. Муромцев, Е. С. Некрасова, Л. Е. Оболенский, юрист П. Н. Обнинский, М. Л. Песковский, А. В. Погожев, врач В. О. Португалов, А. С. Пругавин (статьи о сектантах, в полубеллетристической форме), П. А. Ровинский, Г. П. Сазонов (статьи об артелях), В. И. Семевский (история крестьянского вопроса), В. Ю. Скалон, В. С. Соловьёв, естествоиспытатель К. А. Тимирязев, статистик и экономико-географ А. Ф. Фортунатов, экономист и статистик Л. В. Ходский, Н. Г. Чернышевский (под псевдонимом Андреев помещавший в «Русской мысли» и стихотворения), С. А. Щепотьев, земский статистик Ф. А. Щербина, С. Н. Южаков, юрист Г. Н. Штильман и другие.
Среди сотрудников «Русской мысли» выделялись А. Эртель, П. Боборыкин, А. Чехов, В. Короленко, Г. Успенский, Ф. Нефедов, В. Н. Сторожев, С. А. Приклонский, Н. Минский, Н. Лесков, А. С. Хаханов и другие.

Решительный перелом происходит в 1907 году; журнал меняет курс, приобретает новых авторов и становится интеллектуальным лидером русской либерально-демократической журналистики. Журнал в это время является органом религиозной общественности, либеральной оппозиции, проводит идеи конституционализма, правового государства, общественной мобилизации для реформирования русской жизни. В философском отношении «Русская мысль» этих лет культивировала идеализм и богоискательство, став органом русского религиозного Ренессанса. Критика журнала в это время отказывается от социологизма и ориентирована на анализ духовных начал искусства. Виднейшие сотрудники предреволюционных лет «Русской мысли» — С. Булгаков, А. С. Изгоев, С. Франк, Н. А. Бердяев, Л. Шестов, М. Гершензон, З. Гиппиус, Д. Мережковский, В. Я. Брюсов — редактор беллетристического отдела журнала и др.

Примечания

Источники 
 Русская Мысль: Ежемесячное литературно-политическое издание. Указатель содержания за 1907—1918 гг. / Сост.: А. А. Гапоненков. М., 2003
 
 Литературная энциклопедия
  (в пер.)

Литературные журналы Российской империи
Ежемесячные журналы Российской империи
Журналы Франции
Конституционализм
Журналы русского зарубежья
Русские литературные журналы
Ежемесячные журналы
Печатные издания